Die Sony Ericsson Open 2012 waren 2012 das zweite von vier Turnieren der WTA Tour, die zur höchsten Kategorie (Premier Mandatory) gehören. Sie wurden vom 19. März bis 1. April – gleichzeitig mit den ATP Masters 1000 der Männer – auf Key Biscayne bei Miami ausgetragen.

Die Titelverteidigerin und Topgesetzte Wiktoryja Asaranka schied bereits (erstmals im Jahr 2012) im Viertelfinale aus. Das Finale im Einzel bestritten Agnieszka Radwańska und Marija Scharapowa.

Im Doppel waren Daniela Hantuchová und Agnieszka Radwańska die Titelverteidigerinnen, sie schieden im Achtelfinale aus.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)